L’oxyde d'uranium désigne l'un des oxydes de l'élément uranium. Il peut s'agir :

 du dioxyde d'uranium ou oxyde d'uranium IV de formule chimique , le minéral pechblende,
 du trioxyde d'uranium ou oxyde d'uranium VI de formule chimique ,
 du tétraoxyde d'uranium ou peroxyde d'uranium de formule chimique  également appelé peroxyde d'uranyle (et alors écrit ),
 de l'octaoxyde de triuranium de formule chimique , le minéral uranite et oxyde d'uranium le plus stable, constituant la majorité des yellowcakes.

Uranium
Composé de l'uranium